Beamish bezeichnet

 die Museumsstadt Beamish im North of England Open Air Museum
 den Familiennamen des Mitbegründers der irischen Brauerei Beamish and Crawford
 Beamish Buggies, südafrikanischer Automobilhersteller

Beamish ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Beamish (1879–1944), englischer Tennisspieler
 Claudia Beamish (* 1952), schottische Politikerin
 George Beamish (* 1996), neuseeländischer Langstreckenläufer
 Henry Hamilton Beamish (1873–1948), britischer faschistischer Politiker
 Jamie Beamish (* 1976), irischer Schauspieler
 North Ludlow Beamish (1797–1872), irischer Militärhistoriker und Oberstleutnant der hannoverschen Armee
 Tufton Beamish, Baron Chelwood (1917–1989), britischer Offizier und Politiker 
 Winifred Beamish (1883–1972), englische Tennisspielerin